! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 164001–164100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 164101–164200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 164201–164300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 164301–164400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 164401–164500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 164501–164600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 164601–164700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 164701–164800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 164801–164900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 164901–165000 [ editare]

Lista planetelor minore (164001-165000)